Nangang bezeichnet:

Orte in Taiwan:
 Nangang (Taipeh) (南港區), Stadtbezirk von Taipeh, Taiwan

Orte in der Volksrepublik China:
 Nangang (南岗区), Stadtbezirk von Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Nangang (Shanggao) (南港镇), Großgemeinde des Kreises Shanggao in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Nangang (Shucheng) (南港镇), Großgemeinde des Kreises Shucheng in der chinesischen Provinz Anhui
 Nangang (Shushan) (南岗镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Shushan von Hefei in der chinesischen Provinz Anhui
 Nangang (Guanyun) (南岗乡), Gemeinde des Kreises Guanyun in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Nangang (Huangpu) (南岗街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Huangpu von Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nangang (Qianjin) (南岗街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Qianjin von Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Nangang (Qingshanhu) (南钢街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Qingshanhu von Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Nangang (Zhuaji) (), Dorf der Großgemeinde Zhuaji in der Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang